Športový Klub Slovan Bratislava – società calcistica slovacca con sede nella città di Bratislava.
 Športový Klub Slovan Bratislava – sezione di calcio femminile dello Slovan Bratislava
 Športový Klub Slovan Bratislava – sezione di calcio a 5 dello Slovan Bratislava